«Солнечная аллея» () — фильм немецкого режиссёра Леандера Хаусмана, снятый по сценарию Томаса Бруссига, написавшего впоследствии по мотивам сценария свой третий роман. Солнечная аллея — улица в Берлине, где был пограничный пост через стену, как ножницы разрезавшую город на Западный и Восточный сектора.

Сюжет 
1970-е. 17-летний Михаэль («Миха») живёт вместе со своими друзьями в социалистическом Берлине (ГДР), на улице, разделённой на два государства Берлинской стеной. По разные стороны стены жизнь совершенно разная, однако политические разногласия не входят в сферу интересов ребят. В их зоне внимания — выпивка, девчонки и современная музыка. Любовь к неприступной Мириам, драматические перемены в судьбе лучшего друга Марио и массовые волнения на родной улице заставляют Миху задуматься о своём будущем…

В ролях 
 Александр Шеер — Миха
 Александр Байер — Марио
 Роберт Штадлобер — Вушель
 Тереза Вайсбах — Мириам Зоммер
 Катарина Тальбах — мать Михи
 Элена Майснер — Сабрина
 Детлеф Бук — Хоркефельд (полицейский)
 Хенри Хюбхен — Отец Михи

Дополнительные факты 
 Премьера в Германии — 7 октября 1999.
 Фестивальные премьеры — Миннеаполис — Сен Пол (16 апреля 2000), Карловы Вары (10 июля 2000), Кинофест Люнен (16 ноября 2000), Сиэтл (7 июня 2001).
 Соседей Мириам зовут Пауль и Паула. Причем Пауля играет Винфрид Глатцедер, а имена — аллюзия на знаменитый фильм «Легенда о Пауле и Пауле» (1973) Хайнера Кароу, где Глатцедер тоже играл героя по имени Пауль.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 Russland-Aktuell. Deutsche Geschichte der sonnigen Art

Фильмы о Берлине
Кинокомедии Германии
Кинокомедии 1999 года
Фильмы-мелодрамы Германии
Фильмы о ГДР
Берлинская стена
Фильмы Boje Buck Produktion
Фильмы Sat.1